Baqueu el Vell, escriptor de música grec (segle III aC)
 Baqueu de Tanagra, escriptor de medicina grec (segle III aC)